A Capital Europeia do Esporte é uma cidade designada pela ACES (Capitais Europeias da Associação Desportiva) desde 2001 para um período de um ano em que se organiza uma série de eventos esportivos no continente.

Lista de capitais por ano 
As seguintes cidades foram ou serão Capitais Europeias do Esporte:

Ver também 
Políticas desportivas da União Europeia
Capital Europeia da Cultura
Capital Europeia da Juventude

Ligações externas
 Website oficial